Albinismo
Albino (Itália) — comuna da regisão Lombardia, Itália

História 
Décimo Júnio Bruto Albino — um dos assassinos de Júlio César
Albino (governador) — procurador da Judeia
Clódio Albino — proclamado imperador por suas tropas
Albino de Angers ou Santo Albino  — santo católico francês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos